Göttin steht für:

 Göttin, eine weibliche Gottheit

Ortschaften in Deutschland (Betonung liegt jeweils auf der zweiten Silbe: [gœˈtiːn]):
 Göttin (Lauenburg), eine Gemeinde in Schleswig-Holstein 
 Göttin (Brandenburg an der Havel), ein Ortsteil von Brandenburg an der Havel
 Göttin (Werder (Havel)), ein zum Ortsteil Töplitz der Stadt Werder (Havel) in Brandenburg gehöriges Dorf

Sonstiges:
 das französische Auto Citroën DS/ID wird auch als "Göttin" (franz.: déesse) bezeichnet

Siehe auch:
 Die Göttin
 Göttien